Distretto di Abaj, nella regione del Kazakistan Orientale
Distretto di Abaj, nella regione di Karaganda